A 2007–08-as román labdarúgó-bajnokság első osztálya minden idők egyik legkiélezettebb versenyét hozta a csapatok között. A tét az UEFA-bajnokok ligája csoportkörébe való egyenes bejutás, először kapott helyet a kiemelt 16 csapat között a román bajnok. Az első hely sorsa a legutolsó bajnoki hétvégén dőlt el a szezonban, a végső győztesen kikerülő csapat pedig a FC CFR 1907 Cluj lett. A kolozsvári csapat megalakulása óta először (101 éve) tudta elhódítani a bajnoki címet, ugyanakkor megtörte a bukaresti csapatok 17 szezonon keresztül tartó egyeduralmát. Az utolsó román bajnok, amelyik nem a fővárosi klubok közül került ki, az FC Universitatea Craiova volt az 1990–91-es szezonban. De nemcsak az első helyért folyt éles küzdelem, hanem a bennmaradást biztosító helyezésekért is, a küzdelem végén a másodoosztályba visszaesett csapatok az Universitatea Cluj-Napoca, az FCM UTA Arad, a CS Dacia Mioveni és a Ceahlăul Piatra Neamţ.

Táblázat

Góllövőlista

További információk 
 A Liga I hivatalos honlapja

Román labdarúgó-bajnokságok
Román 1